Чо Ин Сон (; род. 28 июля 1981, Сеул, Республика Корея) — южнокорейский актёр кино и телевидения. Получил широкое признание у публики благодаря главным ролям в таких телесериалах, как «Воспоминания о Бали» (2004), «Этой зимой дует ветер» (2013) и «Всё в порядке, это любовь» (2014), а также в фильмах «Классика» (2003), «Карнавал бесчестия» (2006), «Ледяной цветок» (2008), «Король» (2017) и «Крепость Анси» (2018).

Ранние годы 
Чо Ин Сон родился 28 июля 1981 года в восточной части Сеула, Кандонгу. Старший из двух сыновей. С младших классов занимается баскетболом, также имеет черный пояс по тхэквандо.

Карьера

1998–2002: Начало карьеры 
Чо начал карьеру в 1998 году в качестве модели для бренда одежды Ziozia. Актерский дебют состоялся спустя год в ситкоме MBC «Прыжок».

Чо впервые обратил на себя внимание публики, сыграв второстепенную роль в телесериале «Фортепиано» в 2001 году. Через год получил свою первую главную роль в дораме «Поймай свою звезду» вместе с Чон До Ён.

2003–2008: Прорыв 
В 2003 году снялся в трех мелодрамах, в частности в «Классике» с Сон Е Джин и Чо Сын У.

В 2004 году Чо Ин Сон вернулся на телевидение с дорамой «Воспоминания о Бали». Сериал получил большой успех, а его финальный эпизод достиг 39,7% рейтинга аудитории. Чо выиграл награду "Лучшая мужская роль" на премиях  Baeksang Arts Awards и SBS Drama Awards.

Чо несколько раз сотрудничал с известным режиссером Ю Ха: в 2006 году он снялся в фильме «Карнавал бесчестия» в роли харизматичного мелкого гангстера. В 2008 году в «Ледяном цветке», где Чо Ин Соп сыграл роль королевского телохранителя, попавшего в любовный треугольник между королем и королевой.

2009–2012: Военная служба 
7 апреля 2009 года Чо поступил на двухлетнюю обязательную военную службу. Он прослужил 25 месяцев в Военно-воздушных силах и военном оркестре ВВС и был уволен 4 мая 2011 года.

После истечения контракта с агентством SidusHQ Чо присоединился к IOK Company в марте 2012 года.

2013–н. в: Возвращение на экраны 
В 2013 году снялся в дораме «Этой зимой дует ветер» вместе с Сон Хё Ге. Сериал занимал первое место в своем временном интервале на протяжении большей части своего показа, а Чо и Сон получили похвалу за их актерскую игру. Через год он появился в мелодраме SBS «Всё в порядке, это любовь» с Гон Хё Джин. Чо получил Дэсан (Главный приз), высшую награду для телевидения на премии APAN Star Awards.

В 2016 году был избран послом Национальной налоговой службы вместе с Чхве Чжи У.

В 2017 году Чо снялся в криминальном триллере «Король» вместе с Чон У Суном. В 2018 году вышел исторический фильм «Крепость Анси» с его участием.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Сеуле
Актёры Республики Корея
Лауреаты премии «Пэксан» за лучшую мужскую роль (телевидение)